Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Amir Hadad e Christophe Rochus 2-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Perry /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Giorgio Galimberti (Campioni)

 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Amir Hadad /  Christophe Rochus (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2003